Henriëtta Geertrui Knip (Tilburg, 1783 – Haarlem 1842) was een Nederlandse kunstschilder.

Levensloop 
Na het overlijden van haar vader, de schilder Nicolaas Frederik Knip, trok Henriëtta in 1802 naar Parijs. Ze vervoegde daar haar broer Josephus Augustus Knip, die een jaar eerder naar Parijs was getrokken. Vanaf 1805 gaf Henriëtta Knip 's winters tekenles in Amsterdam en verbleef 's zomers veel in Haarlem, om bloemen naar het leven te tekenen en te schilderen. Op tentoonstellingen exposeerde Knip vanaf 1810 aquarellen en gouaches, vanaf 1820 werkte zij ook in olieverf. Voor haar bloemstukken en fruit kende de Koninklijke Academie in Amsterdam Knip 1822 een medaille toe. 

In 1827 betaalde koningin Frederica Louisa Wilhelmina voor een bloemstuk van Henriëtta Knip zelfs meer dan haar broer, de landschapschilder Josephus Augustus Knip, voor schilderijen kreeg. Henriëtte Ronner-Knip was haar nichtje.

Beperkte stamboom familie Knip 

Nederlands kunstschilder